Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1992./93.

Ljestvice

Jug (Dalmatinska liga)

Sjeverna grupa 

 Metalac iz Šibenika i Olimpija iz Vodica su u drugom dijelu prvenstva odustali od natjecanja zbog Domovinskog rata.

Južna grupa

Doigravanje 
 Dubrovnik
 Adriachem Kaštel Gomilica
 Merces Makarska
 Cetinka Trilj

Sjever

Istok

Zapad

Izvori 
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 1992./93. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.

Poveznice 
 1.A HRL 1992./93.
 1.B HRL 1992./93.
 Hrvatski kup 1992./93.

1992-93
m-2